Асі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 382 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1032,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Асі на сайті французького Національного інституту географії
 Асі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сайт мерії муніципалітету Асі 
 [ Розташування муніципалітету Асі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена